Ralph ou Raoul de Tosny parfois du Ternois peut se référer à plusieurs personnes, tous membres de la famille de Tosny :

 Raoul I de Tosny († 1024/1025), seigneur de Tosny ;
 Raoul II de Conches et de Tosny († 1102), seigneur de Tosny et de Conches ;
 Raoul III de Tosny, dit le jeune († 1126), seigneur de Tosny. Fils du précédent ;
 Raoul IV de Tosny († 1162), seigneur de Tosny, installé en Angleterre ;

Voir aussi 
 Famille de Tosny
 Baronnage anglo-normand